Die Liste der Seelandungen von Raketenstufen führt alle Einsätze von schwimmenden Landeplattformen auf, bei denen die Landung einer Raketenstufe versucht wurde oder geplant war.

Statistik nach Schiff 
Stand: 31. Dezember 2021

Einsatzliste 
Stand: 7. April 2022

F9 steht für Flüge der Falcon 9, FH für die Falcon Heavy. Die Seriennummer bezieht sich jeweils auf die gelandete Erststufe der Rakete; daran angehängt ist die Flugnummer dieser Stufe, z. B. B1058.3 für den dritten Flug des „Boosters“ Nr. 1058.

Siehe auch 
 Liste der Raketenstufenlandungen auf der Cape Canaveral Space Force Station
 Liste der Raketenstufenlandungen auf der Vandenberg Air Force Base
 Liste der Falcon-9- und Falcon-Heavy-Raketenstarts

Weblinks 
 Droneship Mission List auf spacexfleet.com (englisch, Datumsangaben teilweise in Lokalzeit)

Einzelnachweise 

Seelandungen
Maritime Raumfahrttechnik
!Liste der Seelandungen von Raktenstufen

en:Autonomous spaceport drone ship#Vessel missions
cs:Autonomní plovoucí přistávací plošina#Přehled přistání
es:Plataforma autónoma de puerto aeroespacial#Lista de aterrizajes
it:Autonomous spaceport drone ship#Atterraggi
zh:無人駕駛著陸船#著陸任務